Planeador puede referirse a:

 Planeador, aeronave no motorizada. 
 Planeador, canción de Soda Stereo.
 Planeador, grupo peruano de rock en español.